Villa Guerrero o Tecualoya es una localidad y cabecera municipal de Villa Guerrero, su nombre proviene del nahuatl, significa Lugar donde devoran tigres u oselotes.

Véase también 
 Región Ixtapan

Referencias 

Localidades del estado de México
Villa Guerrero (estado de México)
Cabeceras municipales del estado de México